Butterfly (álbum de Mariah Carey)
 Butterfly (canção de Crazy Town)
 Butterfly (canção de G-Dragon)
 Butterfly (canção de Kylie Minogue)
 Butterfly (canção de Mariah Carey)
 Butterfly (canção de Smile.dk)
 Butterfly (filme de 2000)

Veja também 
 Butterfly Effect

Butterfly